Enslaved (band),  een Noorse (black)metalband
 Enslaved (Soulfly), een muziekalbum van Soulfly uit 2012
 Enslaved: Odyssey to the West, een computerspel uit 2010